Blue Blood () — второй студийный альбом японской метал-группы X Japan (на тот момент — X), выпущенный 21 апреля 1989 года.

Об альбоме 
Blue Blood содержит перезаписанные треки «Kurenai» и «Unfinished» из Vanishing Vision. По сравнению с Vanishing Vision альбом склоняется к симфоническому року. «Rose of Pain» содержит отрывки из «Фуги соль минор» Иоганна Себастьяна Баха.

Несколько песен («Week End», «Endless Rain», «Kurenai», «X»), которые считаются одними из самых известных, стали основой для последующих концертных выступлений.

Список композиций

Ссылки 
 

Альбомы X Japan
Альбомы симфоник-метала